Рудольф Індрух (1892—1927) — архітектор, інженер, художник, капітан Війська польського.
 Станіслав Індрух (1899—1974) — чехословацький гімнаст, чемпіон світу.